Гемера (от Hemera) — значения:

 Гемера — в греческой мифологии богиня дневного света, олицетворявшая день.
 Гемера (стратиграфия) — в геологии мелкие стратиграфические хронологические подразделения в биохроне.
 (9671) Гемера — в астрономии астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.